Stanley Cohen peut faire référence à :
Stanley Cohen (1922–2020), un biochimiste américain, Prix Nobel de Médecine en 1986;
Stanley Cohen, un sociologue spécialisé en criminologie, connu pour avoir inventé l'expression « panique morale » ;
, un généticien américain.